Hugo Álvarez puede hacer referencia a:

 Hugo Álvarez Quintas, futbolista vigués que se encuentra actualmente sin equipo;
 Hugo Álvarez Antúnez, futbolista orensano del Real Club Celta de Vigo.